Kriechbaumer ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Kriechbaumer (1819–1902), deutscher Insektenkundler
 Robert Kriechbaumer (* 1948), österreichischer Historiker und Politologe